Julien Lugand (né en 1976), historien universitaire français né en 1976. 
 Marcel Lugand (1923-2017), résistant français des maquis de l'Ain et du Haut-Jura, participant du défilé du 11 novembre 1943 à Oyonnax.

Voir aussi 
 Agnès Martin-Lugand (née en 1979), romancière française.